Le Christ au Mont des Oliviers (Cristo sul monte degli Ulivi) est un tableau de Caravage peint vers 1605.
 Le Christ au Mont des Oliviers (Christus am Ölberge) est un oratorio symphonique de Beethoven composé en 1801.